Гурнік, також Ґурнік ( — шахтар).

Частини населених пунктів 
 Гурнік — частина міста Олава
 Гурнік — частина села Рембеліце-Крулевські гміни Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Гурнік — частина села Цемник гміни Інсько Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Футбольні команди 
 Гурнік (Валбжих)
 Гурнік (Величка)
 Гурнік (Весола)
 Гурнік (Забже)
 Гурнік (Злотория)
 Гурнік (Клодава)
 Гурнік (Конін)
 Гурнік (Ленчна)
 Гурнік (Ленчиця)
 Гурнік (Польковіце)
 Гурнік (Радлін)